Solana del Pino kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Solana del Pino (ort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 
 Solana del Pino (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 

Robotskapade Spanienförgreningar